id. Cseh-Szombathy László (1894–1968) orvos, belgyógyász, kisgazda politikus, műgyűjtő
 ifj. Cseh-Szombathy László (1925–2007) Széchenyi-díjas szociológus, demográfus, az MTA rendes tagja, előbbi fia